Ранчо ел Верхел има више значења:

 Ранчо ел Верхел (Ла Круз), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Верхел, Кенај (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ел Верхел (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Верхел (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Верхел (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Верхел (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Верхел (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику